Municipio de Charlotte puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Charlotte (condado de Livingston, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Charlotte (condado de Bates, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bates.